Innaarsuit bezeichnet:
 Innaarsuit, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Innaarsuit (Berg), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Innaarsuit (Halbinsel), Halbinsel (Doppelinselteil) im Distrikt Upernavik, Grönland
 Innaarsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland